Селеті́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Єрейментауського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Селетінське.

Населення — 998 осіб (2009; 2081 в 1999, 4502 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Селетінська сільська рада Селетінського району. 2013 року до складу округу було включено 1002,03 км² колишнього Ізобільненського сільського округу (разом з колишнім селом Восточне) після того, як село Ізобільне було передане до складу Степногорської міської ради.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Єрейментауського району